

Autoveicoli
 Rumpler Tropfenwagen – automobile del 1921
 Rumpler Lkw – autocarro del 1931

Aziende 
 Rumpler – marchio utilizzato da varie aziende che fecero a capo all'imprenditore e ingegnere Edmund Rumpler:
 Austro-Rumpler-Werke – casa automobilistica austriaca (1920-1922)
 Rumpler-Werke GmbH – casa automobilistica tedesca (1921-1926)
 Rumpler Luftverkehr – compagnia aerea tedesca del primo dopoguerra
 Rumpler Luftfahrtzeugbau – azienda aeronautica confluita nella Rumpler Flugzeugwerke
 Rumpler Flugzeugwerke – azienda aeronautica attiva dal 1909 al 1920

e a Anton Rumpler:
 Anton Rumpler OHG – casa automobilistica austriaca (1919-1941)

Persone 
 Angelus Rumpler (ca. 1460-1513) – abate tedesco e storiografo 
 Edmund Rumpler (1872-1940) – ingegnere austro-ungarico naturalizzato tedesco
 Franz Rumpler (1848-1922) – pittore austriaco
 Georg Rumpler (ca. 1570-1621) – pittore a Forchheim
 Helmut Rumpler (* 1935) – storico austriaco
 Israel Rumpler (um/nach 1580-1635) – pittore del Württemberg
 Johann Rumpler (I.) († 1876) – scultore di Tachau
 Johann Rumpler (II.) (* 1846) – scultore di Tachau
 Yves Rumpler (* 1938) – embriologo francese